Die Codepage 874 (kurz cp874) ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung des Windows-Betriebssystems. Sie kodiert die thailändische Schrift.

Sie basiert auf und ist aufwärtskompatibel von TIS-620 sowie ISO 8859-11, enthält aber außerdem die typografischen Zeichen von Windows-1252 sowie das Eurozeichen.
Sie ist bei der Internet Assigned Numbers Authority als windows-874 registriert.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 874. Kombinierende Zeichen sind hellblau markiert, nicht belegte Stellen grün.

Weblinks

Einzelnachweise 

Windows-Codepage